Sangarrén kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sangarrén (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Sangarrén (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar